Barracas (Buenos Aires), wijk (barrio) van Buenos Aires.
Club Sportivo Barracas, Argentijnse voetbalclub uit de hoofdstad Buenos Aires 
Barracas (Spanje), plaats in de Spaanse provincie Castellón